Molnár Szabolcs (1943) romániai magyar irodalomtörténész, műfordító
Molnár Szabolcs (?) erdélyi magyar jégkorongozó